«Фабрика грёз» ( буквально: «Party A, Party B») — китайский комедийный художественный фильм, снятый режиссёром Фэн Сяоганом в 1997 году на Пекинской киностудии по роману Ван Шо «Ты не обычный человек».
Это дебютная комедия Фэн Сяогана.

Премьера фильма состоялась 20 декабря 1997 года.

Сюжет 
Четверо молодых предприимчивых пекинцев, открыли бизнес «Фабрика грёз», цель которого состоит в том, чтобы помочь клиентам реализовать свои мечты и позволить им воплотить мечту в реальность, при этом самим развлечься и заработать немного денег. За небольшую плату они выдают себя за любого персонажа по желанию клиентов. В ходе предоставления новой услуги четвёрка сталкивается с совершенно разными людьми, находя способы действительно помочь им поднять моральный дух и преодолеть свои страхи…

В ролях 
 Гэ Ю — Яо Юань
 Лю Вэй — Чжоу Бэйя
 Хэ Бин — Лянцзы
 Фэн Сяоган - Цянь Кан
 Ин Да — Ба Ду

Награды 
 1998 — Премия за лучшую женскую роль на 21-м конкурсе популярных фильмов КНР — Лю Вэй

При бюджете в 6 млн юаней кассовый сбор составил 30 млн юаней, из которых 11,5 млн в Пекине.

Ссылки 
 
 甲方乙方 The Dream Factory (1997)

Фильмы Фэн Сяогана
Кинокомедии Китая
Фильмы Китая 1997 года
Фильмы на языке путунхуа
Экранизации романов Китая